Генрих V (ум. 1161) — герцог Каринтии
 Генрих V (1473—1541) — герцог Саксонии
 Генрих V (ок. 1216/1217 — 1271) — граф Намюра (под именем Генрих III) с 1256 года, граф Люксембурга с 1247 года
 Генрих V (1081—1125) — император Священной Римской империи.
 Генрих V (1387—1422) — король Англии.
 Генрих V (ок. 1173/1174 — 1227) — пфальцграф Рейнский (под именем Генрих V) в 1195—1212 годах
 Генрих V Брюхатый — князь яворский (1273—1278), легницкий (с 1278), вроцлавскилй и бжегский (с 1290).
 Генрих V Мекленбургский (1479—1552) — герцог Мекленбург-Шверина
 Генрих V (герцог Баварии) (960—1026) — граф Люксембурга с 988 года и герцог Баварии под именем Генрих V в 1004—1008 и 1017—1026 годах Генрих V (1820—1883) — малолетний король Франции со 2 по 9 августа 1830 года, последний носитель данного титула.

 В культуре 
 «Генрих V» — историческая хроника Уильяма Шекспира (ок. 1599).
 «Генрих V» — фильм Лоренса Оливье (Великобритания, 1944).
 «Генрих V» — фильм Кеннета Брана (Великобритания, 1989).
 «Генрих V» — телевизионный фильм из цикла «Пустая корона» (Великобритания, 2012).